Francesco Petrarca (1304-1374), scrittore italiano del XIV secolo
David Petrarca (1965), regista e produttore televisivo statunitense
Petrarca, accademia di Arezzo
Petrarca, nave traghetto
Petrarca, teatro di Arezzo
12722 Petrarca, asteroide

Società sportive
Fondazione Unione Sportiva Petrarca – polisportiva padovana che ha raggruppato le seguenti società:
Petrarca Rugby
Petrarca Padova Foot-Ball Club
Petrarca Calcio a Cinque
Pallacanestro Petrarca Padova
Associazione Sportiva Petrarca Scherma
Petrarca Pallavolo